Федоряк Геннадій Дмитрович (* 1966) — голова правління ПАТ «Чернівцігаз», народний депутат України 7-го скликання.
 Федоряк Дмитро Михайлович — кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).